Закат — момент исчезновения верхнего края светила под горизонтом. Понятие закат может относиться также ко всему процессу пересечения горизонта видимым диском светила.
 «Закат» — пьеса Исаака Бабеля.
Кино и телевидение:
 «Закат» ( — кинофильм, 1941, США, реж. Генри Хэтэуэй.
 «Закат» (} — кинофильм, 1988, США, реж. Блейк Эдвардс.
 «Закат» — кинофильм, 1990, СССР реж. Александр Зельдович.
 «Закат» () — 6-я серия шестого сезона телесериала «Остаться в живых», премьера 2 марта 2010 года.
 «Закат» — короткометражный фильм, 2015, Россия, Румыния, реж. Андрей Анненский.
 «Закат» () — кинофильм, 2016, США, Мексика, реж. Фернандо Лебриха.
 «Закат» () — кинофильм, 2018, Венгрия, реж. Ласло Немеш.
 «Закат» () —художественный фильм, 2021, режиссёра Мишеля Франко совместного производства Мексики и Франции.

См. также